Lovers' Post Office é um filme em curta-metragem norte-americano de 1914, do gênero comédia, dirigido e estrelado por Roscoe "Fatty" Arbuckle.

Elenco 
Roscoe "Fatty" Arbuckle
Edward Dillon - (as Eddie Dillon)
Minta Durfee
Mabel Normand

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1914
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por Roscoe Arbuckle
Filmes de comédia da década de 1910
Curtas-metragens em língua inglesa
Filmes em preto e branco